1. liga słoweńska w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 (oficjalnie 1. državna odbojkarska liga, w skrócie 1. DOL lub ze względów sponsorskich Sportklub prva odbojkarska liga) – 30. sezon mistrzostw Słowenii zorganizowany przez Słoweński Związek Piłki Siatkowej (Odbojkarska zveza Slovenije, OZS). Zainaugurowany został 25 września 2020 roku i trwał do 25 kwietnia 2021 roku.

Po zakończeniu sezonu 2019/2020 zreformowana została struktura ligi. Najwyższa klasa rozgrywkowa podzielona została na dwie dywizje: 1A. DOL i 1B. DOL. Do 1A. DOL trafiło osiem najlepszych drużyn poprzedniego sezonu, natomiast do 1B. DOL – dwie ostatnie drużyny 1. DOL oraz sześć najlepszych zespołów 2. DOL sezonu 2019/2020. Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off. W fazie zasadniczej w obu dywizjach drużyny rozgrywały między sobą po trzy spotkania. W fazie play-off brały udział wszystkie zespoły z 1A. DOL i dwa najlepsze z 1B. DOL. Faza play-off składała się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finałów.

Po raz trzeci mistrzem Słowenii został klub , który w finałach fazy play-off pokonał . Poprzedni tytuł klub ten zdobył w sezonie 1992/1993. Trzecie miejsce zajął . Do 2. DOL spadł klub .

W sezonie 2020/2021 w Lidze Mistrzów Słowenię reprezentował klub , natomiast w Pucharze Challenge – .

System rozgrywek

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej uczestniczy 16 drużyn. Zostają one podzielone na dwie dywizje: 1A. DOL i 1B. DOL. Do 1A. DOL trafia osiem najlepszych zespołów sezonu 2019/2020, natomiast do 1B. DOL drużyny, które w sezonie 2019/2020 zajęły w 1. DOL miejsca 9-10, natomiast w 2. DOL – miejsca 1-6.

W ramach dywizji drużyny rozgrywają ze sobą po trzy spotkania. Sześć najlepszych drużyn 1A. DOL uzyskuje bezpośredni awans do ćwierćfinałów fazy play-off. Zespoły z miejsc 7-8 1A. DOL oraz dwa pierwsze zespoły z 1B. DOL rywalizują w 1/8 finału fazy play-off.

Drużyny z miejsc 3-7 w 1B. DOL kończą rozgrywki i w klasyfikacji końcowej zajmują odpowiednio pozycje 11-15. Zespół z ósmego miejsca w 1B. DOL spada do 2. DOL.

Faza play-off 
Faza play-off składa się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów, meczów o 3. miejsce i finałów.

1/8 finału
Pary w 1/8 finału tworzone są według klucza:
 para 1: 7. miejsce w 1A. DOL – 2. miejsce w 1B. DOL;
 para 2: 8. miejsce w 1A. DOL – 1. miejsce w 1B. DOL.

Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Gospodarzami pierwszego spotkania są zespoły z 1B. DOL, natomiast drugiego i potencjalnie trzeciego – zespoły z 1A. DOL. Zwycięzcy w poszczególnych parach uzyskują awans do ćwierćfinałów i prawo gry w 1A. DOL w sezonie 2021/2022. Przegrani kończą rozgrywki, podlegają klasyfikacji na odpowiednio 9. i 10. miejscu na podstawie pozycji z fazy zasadniczej, a w sezonie 2021/2022 uzyskują prawo gry w 1B. DOL.

Ćwierćfinały
Pary w ćwierćfinałach tworzone są według klucza:
 para 1: 1. miejsce w 1A. DOL – zwycięzca w parze 2 1/8 finału;
 para 2: 2. miejsce w 1A. DOL – zwycięzca w parze 1 1/8 finału;
 para 3: 3. miejsce w 1A. DOL – 6. miejsce w 1A. DOL;
 para 4: 4. miejsce w 1A. DOL – 5. miejsce w 1A. DOL.

Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Gospodarzami pierwszego spotkania są zespoły z 1B. DOL lub te, które w fazie zasadniczej zajęły niższe miejsce w tabeli, natomiast drugiego i potencjalnie trzeciego – zespoły, które w fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce w tabeli. Zwycięzcy w poszczególnych parach uzyskują awans do półfinałów. Przegrani kończą rozgrywki i podlegają klasyfikacji odpowiednio na miejscach 5-8 na podstawie pozycji z fazy zasadniczej.

Półfinały
Pary w półfinałach tworzone są według klucza:
 para 1: zwycięzca w parze 1 ćwierćfinałów – zwycięzca w parze 4 ćwierćfinałów;
 para 2: zwycięzca w parze 2 ćwierćfinałów – zwycięzca w parze 3 ćwierćfinałów.

Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Gospodarzami pierwszego spotkania są zespoły z 1B. DOL lub te, które w fazie zasadniczej zajęły niższe miejsce w tabeli, natomiast drugiego i potencjalnie trzeciego – zespoły, które w fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce w tabeli. Zwycięzcy w poszczególnych parach uzyskują awans do finałów, natomiast przegrani grają o 3. miejsce.

Mecze o 3. miejsce
O 3. miejsce grają przegrani w parach półfinałowych. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Gospodarzami pierwszego spotkania są zespoły z 1B. DOL lub te, które w fazie zasadniczej zajęły niższe miejsce w tabeli, natomiast drugiego i potencjalnie trzeciego – zespoły, które w fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce w tabeli.

Finały
O mistrzostwo grają zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

1A. DOL

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

1B. DOL

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

1/8 finału 
(do dwóch zwycięstw)

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Słowenii
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej
2020 w Słowenii
2021 w Słowenii